Chruszczów – część miasta Nałęczowa w województwie lubelskim, w powiecie puławskim (do 1956 samodzielna wieś)
 Chruszczów – w latach 1946–90 nazwa miejscowości Szombierki (niem. Schomberg), od 1951 dzielnicy Bytomia w województwie śląskim